San Auspicio puede referirse a: 

 San Auspicio (obispo de Tréveris), obispo de Tréveris en el siglo II d. de C.
 San Auspicio de Toul, quinto obispo de Toul, Bélgica, y poeta (f.488).